Sezon 1889/1890 był 19. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych w Anglii

Rozgrywki ligowe

The Football League

The Football Alliance 

M = rozegrane mecze; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; RB = stosunek bramek zdobytych do bramek straconych; Pkt = punkty

Inne rozgrywki

Lancashire League

Przypisy 

1889 w piłce nożnej
1889 w Wielkiej Brytanii
1890 w piłce nożnej
1890 w Wielkiej Brytanii
Sezony piłki nożnej w Anglii